Registrační značky v Srbsku měly v Jugoslávii (Srbsko a Černá Hora) shodný vzhled se značkami Černé Hory, rozdílem je jiný nápis na začátku – místo nápisu Црна Гора je na srbských србија a vlajka Srbska.

Seznam kódů

Galerie

Externí odkazy 
 

Doprava v Srbsku
Srbsko